DRF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Drift River (Stati Uniti)